Эре́мурус копетда́гский (, в некоторых источниках также Eremurus kopetdaghensis) — вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаником Зигмундом Каррером в 1931 году.

Распространение, описание 
Встречается на юге Туркмении и в Иране.

Корневищный геофит. Светолюбивое травянистое розеточное растение. Побеги прямостоячие; листорасположение очерёдное. Листья простые, сидячего прикрепления, мечевидные либо удлинённые, с острой верхушкой и гладким краем; размещены у основания или в прикорневой розетке. Соцветие кистевидное, несёт шестилепестковые цветки с актиноморфным околоцветником. Плод — коробочка бурого оттенка.

Значение 
Выращивается как декоративное.

Замечания по охране 
Международный союз охраны природы не располагает достаточными данными о состоянии сохранности вида.

Включён в Красную книгу Туркмении; ранее также включался в Красную книгу СССР.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Eremurus giselae Bornm.
 Henningia giselae (Bornm.) A.P.Khokhr.

Примечания 

Флора Азии
Асфоделовые
Декоративные растения